Передерій Григорій Петрович — російський та радянський інженер, мостобудівник.
 Передерій Ольга Іванівна — депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Передерій Олег Феофанович — радянський і український художник.

Також 
 Пєрєдєрій В'ячеслав Григорович — народний депутат України 5-го скликання.